Eazy-E (1963-1995), Amerikaans rapper geboren als Eric Lynn Wright
 Eric Wright (schrijver) (1929-2015), Canadees schrijver